Existuje více nositelů příjmení Mourek:

 Václav Emanuel Mourek (1846–1911) – český univerzitní profesor, germanista a anglista
 Alois Mourek (1913–1988) – český fotbalista

ženská podoba příjmení s přechýlením
 Pavlína Mourková (*1965) – česká herečka

jiné významy
 lidový název pro mourovaté kotě nebo kocoura kočky domácí